Termin -{S37}- ima više značenja.

 S-oznake, S37: Potrebno je imati zaštitne rukavice
 -{USS S-37 (SS-142)}-, podmornica